w Bośni i Hercegowinie
 Lukavica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Novo Sarajevo
 Lukavica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Čelić
 Lukavica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Lopare
 Lukavica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Milići
 Lukavica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Milići
 Lukavica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Gračanica
 Lukavica – miejscowość w Republice Serbskiej, siedziba miasta Sarajewo Wschodnie i gminy Istočno Novo Sarajevo

 w Serbii
 Lukavica – wieś  w okręgu pirockim, w gminie Dimitrovgrad
 Lukavica – wieś w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Lazarevac
 Lukavica – wieś w okręgu raskim, w gminie Tutin

 na Słowacji
 Lukavica – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Bardejów
 Lukavica – wieś (obec) w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Zwoleń
 Lukavica - duży potok w Kotlinie Zwoleńskiej, lewostronny dopływ Hronu